Альтаев Алтай Тургумбекович (род. 14 февраля 1996) — казахстанский ватерполист, Мастер спорта международного класса, нападающий сборной Казахстана. Является игроком «Астаны».

Биография 
Клубная карьера
 Серебряный медалист Чемпионата Казахстана — 2010 г.
 Чемпион Казахстана — 2011 г.
 Бронзовый медалист Всероссийского турнира России (г. Москва) — 2014 г.

Карьера в сборной
 Чемпион Азии U19 — 2012 г.
 Участник Чемпионата мира U18 (Австралия) — 2012 г.
 Серебряный призер Чемпионата в Грузии — 2013 г.
 Бронзовый призер Чемпионата Азии U17 — 2013 г.
 Участник Чемпионата Мира(3) — 2013 (Венгрия, U20), 2014 (Турция, U18, 13 место), 2015 (Казахстан, U20, 9 место)
Капитан молодежной сборной — 2014—2015 гг.
 Участник отборочного турнира на Олимпийские игры (Италия) — 2015 г.
 Чемпион турнира ЛЕН «Кубок Федерации» (Белоруссия) — 2016 г.
 Участник Мировой Лиги (Япония) — 2016 г.
 Чемпион Азиатских игр (Вьетнам) — 2016 г.
 Серебряный призер Чемпионата Азии (Япония) — 2016 г.
 Чемпион Азиатских игр (Индонезия) — 2018 г.
 Участник Летних Олимпийских игр 2020 (Япония, Токио) — 2021 г.

Ссылки 
 Подведем итоги: Молодежный чемпионат мира по водному поло
 ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 Водное поло, Альтаев Алтай
 https://olympics.com/tokyo-2020/olympic-games/en/results/water-polo/athlete-profile-n1303706-altayev-altay.htm 

Ватерполисты